Simple Pleasure è il quarto album in studio del gruppo musicale britannico Tindersticks, pubblicato nel 1999.

Tracce

Collegamenti esterni